Élisabeth Chojnacka, née Elżbieta Chojnacka à Varsovie le  et morte à Paris le , est une claveciniste polonaise ;
Małgorzata Chojnacka née le  à Gorzów Wielkopolski, est une kayakiste polonaise ;
Iga Chojnacka est une joueuse de volley-ball polonaise née le  à Varsovie.
Patronyme polonais